Zamek w Starych Trokach – warownia w Starych Trokach, 4 km od Troków
 Stary zamek w Trokach – stary zamek w Trokach, na półwyspie jeziora Galwe
 Zamek w Trokach – nowy zamek w Trokach z XIV-XV wieku, na wyspie jeziora Galwe